Umberto II de la Tour-du-Pin (1312-1355) – delfino del Viennois
 Umberto II il Rinforzato (1065-1103) – conte di Savoia
 Umberto II di Savoia (1904-1983) – re d'Italia